Elefantenturm ist der Name folgender Türme:
 Elefantenturm (Bangkok), Büro- und Wohngebäude in der Form eines Elefanten, in der Stadt Bangkok, Thailand
 Elefantenturm (Kopenhagen), Teil des Hauptquartiers der Brauerei Carlsberg, in der Stadt Kopenhagen, Dänemark
 Elefantenturm (Neunkirchen), Aussichtsturm im Zoologischen Garten Neunkirchen, in der Stadt Neunkirchen (Saar), Landkreis Neunkirchen, Saarland, Deutschland
 Torre dell’Elefante (deutsch Elefantenturm), Teil der pisanischen Befestigungsanlage in der Stadt Cagliari, Sardinien, Italien